Kollmann steht für:
 Kollmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Villa Kollmann in Graz

Kollmann ist der Name folgender Orte:
 Kollmann (Bruckberg), Ortsteil von Bruckberg (Niederbayern), Landkreis Landshut, Bayern
 Kollmann (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kollmann (Ortenburg), Ortsteil von Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Kollmann am Bach, Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kollmann (Gemeinde Ried), Ort bei Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Kollmann (Barbian), Ortsteil von Barbian, Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Ossy Kolmann (1928–2016), österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Sänger
 Collmann
 Köllmann
 Kohlmann
 Sankt Kollmann